Antiochiai Mária bizánci császárné (1145–1182), I. Konstancia antiochiai hercegnő és Poitiers Rajmund lánya
Antiochiai Mária örmény királyi hercegnő (1215–?), I. Rupen Rajmund ifjabb örmény király és antiochiai herceg lánya
Antiochiai Mária (1220/25–1307), IV. Bohemond antiochia herceg lánya, II. Mária néven címzetes jeruzsálemi királynő
Antiochiai Mária thébai úrnő (–1280 előtt), VI. Bohemond antiochiai herceg lánya